Mužská čtyřhra Winston-Salem Open 2016 probíhala v závěru srpna 2016. Do deblové soutěže winston-salemského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl britsko-švédský pár Dominic Inglot a Robert Lindstedt, jehož členové nestartují společně. Inglot nastoupil s Chorvatem Marinem Draganjou, aby vypadli ve čtvrtfinále. Spoluhráčem Lindstedta se stal pákistánský deblista Ajsám Kúreší, s nímž skončil v semifinále.

Vítězem čtyřhry se stala nenasazená španělsko-finská dvojice Guillermo García-López a Henri Kontinen, jehož členové při svém prvním společném startu na okruhu ve finále zdolali německo-indický pár Andre Begemann a Leander Paes po třísetovém průběhu 4–6, 7–6, až v rozhodujícím supertiebreaku poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Pro Garcíu-Lópeze to byl třetí titul na okruhu ATP Tour a Kontinen vybojoval jubilejní desátou deblovou trofej na této úrovni.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Mate Pavić /  Michael Venus (semifinále)
  Robert Lindstedt /  Ajsám Kúreší (semifinále)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Winston-Salem Open
ATP World Tour 2016